Il doppio del torneo di tennis Morocco Tennis Tour 2009, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Rubén Ramírez Hidalgo e Santiago Ventura che hanno battuto in finale 6–4, 7–6(5) Michael Kohlmann e Philipp Marx.

Guillermo García-López e Mariano Hood erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Teste di serie 

 Michael Kohlmann /  Philipp Marx (finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo /  Santiago Ventura (campioni)

 Marcos Daniel /  Frank Moser (primo turno) 
 Miguel Ángel López Jaén /  Daniel Muñoz de la Nava (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Morocco Tennis Tour 2009